Hit Parade (do inglês) é uma parada musical.

Cinema 
 Hit Parade of 1941 - filme norte-americano de 1940
 Hit Parade of 1943 - filme norte-americano de 1943

Música 
 Hit Parade 86 - compilação da gravadora Som Livre de 1986

Veja também  
 Parade
 Hit single

Desambiguação